Az alábbi szócikk a Életre ítélve című televíziós sorozat epizódjait sorolja fel.

Évadáttekintés

Első évad (2018)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái